8-й Чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл с 23 сентября по 1 октября 1971 года в пяти городах Италии с участием 18 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 7-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
СССР, Польша, Чехословакия, ГДР, Венгрия, Болгария, Нидерланды, Израиль, Румыния, ФРГ, Италия, Швейцария, Швеция, Франция, Югославия, Дания, Австрия, Англия.

Система проведения чемпионата 
18 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на шесть групп. 6 команд (победители групп) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Итоговые 7—12-е и 13—18-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа соответственно вторые и третьи места.

Предварительный этап

Группа А 
Гориция 

 23 сентября: СССР — Швеция 3:0 (15:1, 15:5, 15:1).
 24 сентября: СССР — Швейцария 3:0 (15:3, 15:4, 15:0).
 25 сентября: Швейцария — Швеция 3:1 (15:10, 10:15, 15:10, 15:12).

Группа В 
Гориция 

 23 сентября: Италия — Австрия 3:0 (15:2, 15:2, 15:5).
 24 сентября: Польша — Италия 3:0 (15:4, 15:7, 15:10).
 25 сентября: Польша — Австрия 3:0 (15:0, 15:1, 15:1).

Группа С 
Реджо-нель-Эмилия 

 23 сентября: ФРГ — Франция 3:2 (10:15, 15:3, 14:16, 15:8, 15:0).
 24 сентября: Чехословакия — Франция 3:0 (15:4, 15:2, 15:6).
 25 сентября: Чехословакия — ФРГ 3:0 (15:0, 15:7, 15:1).

Группа D 
Реджо-нель-Эмилия 

 23 сентября: ГДР — Югославия 3:0 (15:6, 15:7, 15:1).
 24 сентября: ГДР — Румыния 3:2 (15:7, 8:15, 16:14, 13:15, 15:12).
 25 сентября: Румыния — Югославия 3:0 (15:2, 15:7, 15:1).

Группа E 
Имола 

 23 сентября: Венгрия — Израиль 3:0 (15:7, 15:7, 15:6).
 24 сентября: Венгрия — Англия 3:0 (15:1, 15:1, 15:1).
 25 сентября: Израиль — Англия 3:0 (15:2, 15:2, 15:8).

Группа F 
Модена 

 23 сентября: Нидерланды — Дания 3:0 (15:8, 15:4, 15:5).
 24 сентября: Болгария — Дания 3:0 (15:2, 15:3, 15:3).
 25 сентября: Болгария — Нидерланды 3:1 (9:15, 15:5, 15:6, 15:3).

Классификационный раунд за 13—18 места 
Реджо-нель-Эмилия 

27 сентября
 Югославия — Австрия 3:0 (15:6, 15:0, 15:8); Дания — Англия 3:0 (15:12, 15:10, 15:13); Франция — Швеция 3:0 (15:2, 15:5, 15:7).

28 сентября
 Франция — Югославия 3:2 (15:6, 11:15, 15:13, 7:15, 15:12); Швеция — Англия 3:0 (15:8, 15:7, 15:13); Дания — Австрия 3:0 (15:4, 16:14, 15:6).

29 сентября
 Югославия — Англия 3:0 (15:1, 15:5, 15:1); Швеция — Дания 3:1 (15:6, 12:15, 15:2, 15:13); Франция — Австрия 3:0 (15:4, 15:2, 15:8).

30 сентября
 Франция — Дания 3:0 (15:6, 15:9, 15:3); Югославия — Швеция 3:0 (15:9, 15:4, 15:3); Австрия — Англия 3:0 (15:6, 15:4, 15:8).

1 октября
 Франция — Англия 3:0 (15:6, 15:1, 15:3); Югославия — Дания 3:0 (15:12, 15:2, 15:11); Швеция — Австрия 3:1 (3:15, 15:8, 15:7, 15:9).

Классификационный раунд за 7—12 места 
Болонья 

27 сентября
 ФРГ — Израиль 3:2 (12:15, 11:15, 15:5, 15:3, 15:13); Румыния — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:3, 15:0); Италия — Швейцария 3:0 (15:12, 15:12, 15:10).

28 сентября
 Румыния — ФРГ 3:0 (15:6, 15:7, 15:5); Италия — Израиль 3:0 (15:2, 15:10, 15:5); Нидерланды — Швейцария 3:0 (15:13, 15:3, 15:11).

29 сентября
 ФРГ — Швейцария 3:0 (15:11, 15:6, 15:8); Италия — Нидерланды 3:0 (15:13, 15:11, 15:11); Румыния — Израиль 3:0 (15:5, 15:6, 15:2).

30 сентября
 Румыния — Швейцария 3:0 (15:7, 15:2, 15:4); Нидерланды — Израиль 3:1 (15:10, 15:8, 8:15, 15:11); Италия — ФРГ 3:2 (15:10, 2:15, 11:15, 17:15, 15:5).

1 октября
 Израиль — Швейцария 3:0 (15:7, 15:3, 15:10); Нидерланды — ФРГ 3:1 (14:16, 15:9, 15:11, 15:4); Румыния — Италия 3:0 (15:3, 15:4, 15:10).

Финальный этап 
Реджо-нель-Эмилия 

27 сентября
 СССР — ГДР 3:0 (15:4, 15:6, 15:7); Болгария — Венгрия 3:2 (15:9, 15:9, 9:15, 10:15, 15:10); Чехословакия — Польша 3:0 (15:13, 15:4, 15:8).

28 сентября
 Польша — Венгрия 3:0 (15:11, 15:12, 15:12); СССР — Чехословакия 3:0 (15:11, 15:6, 15:8); Болгария — ГДР 3:2 (15:5, 11:15, 15:12, 7:15, 15:11).

29 сентября
 Польша — ГДР 3:0 (15:11, 15:12, 15:10); СССР — Болгария 3:0 (15:1, 15:3, 15:8); Чехословакия — Венгрия 3:1 (9:15, 15:5, 15:13, 15:11).

30 сентября
 Венгрия — ГДР 3:0 (15:10, 16:14, 15:2); СССР — Польша 3:0 (15:8, 15:6, 15:13); Чехословакия — Болгария 3:0 (15:9, 15:12, 15:7).

1 октября
 Чехословакия — ГДР 3:2 (15:10, 12:15, 15:12, 6:15, 15:6); Польша — Болгария 3:2 (15:2, 15:6, 10:15, 14:16, 15:7); СССР — Венгрия 3:0 (15:2, 15:5, 15:4).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Людмила Булдакова, Инна Рыскаль, Галина Леонтьева, Татьяна Третьякова, Роза Салихова, Нина Смолеева, Татьяна Сарычева, Марионна Батутите, Лариса Берген, Анна Ростова, Татьяна Семёнова, Людмила Щетинина. Главный тренер — Гиви Ахвледиани.

 : Ярослава Баниова, Яна Галкова, Дора Елинкова, Зузана Мала, Анна Мифкова, Елена Москалова, Яна Семецка, Ирена Свободова, Людмила Виндушкова, Гана Власакова, Дарина Кодайова, Мария Малишова. Главный тренер — Станислав Шенбергер.

 : Целина Ашкелович, Малгожата Денисов, Кристина Карасиньская, Эльжбета Лежонь, Тереза Маловидзкая, Барбара Мёнзек, Божена Модницкая, Барбара Немчик-Хермель, Кристина Остроменцкая, Халина Войно-Ашкелович, Мария Зауха, Кристина Мёдушевская. Главный тренер — Зигмунт Кжижановский.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов.— Томск: Компания «Янсон», 2001.
 
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1971 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Италии
Сентябрь 1971 года
Октябрь 1971 года
Чемпионаты Европы в 1971 году
Международные соревнования по волейболу в Италии
Спорт в Италии в 1971 году